Kogovsek ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Kogovsek (* 1974), argentinischer Handballspieler
 Raymond P. Kogovsek (1941–2017), US-amerikanischer Politiker